Lukawetz bezeichnet

 Lukavec u Pacova, Minderstadt in Tschechien
 Lukavec u Lovosic, Gemeinde in Tschechien
 Lukavice na Moravě, Gemeinde in Tschechien
 den deutschen Namen Lukawetz am Sereth der ukrainischen Gemeinde Lukawzi